Gönülçelen peut faire référence à :
 Gönülçelen, série télévisée turque diffusée en 2010 et 2011 sur la chaîne de télévision ATV.
 Gönülçelen, quatrième album studio du chanteur rock turc Teoman, sorti en 2010.
 Gönülçelen, titre turc de L'Attrape-cœurs de l'écrivain américain J. D. Salinger, classique de la littérature américaine.